Există mai multe persoane cu numele Bălcescu:
Nicolae Bălcescu (1819 – 1852), istoric, scriitor și revoluționar român
Zinca Bălcescu (1788 – 1862), boieroaică munteană, mama lui Nicolae Bălcescu
Barbu Bălcescu (1821/1825 – 1884), avocat și revoluționar român, fratele mai mic al lui Nicolae Bălcescu
Constantin Bălcescu (? – ?), politician român din secolul al XIX-lea

Bălcescu se mai poate referi la:
Bălcescu, piesă de teatru de Camil Petrescu
Bălcescu (1974), film de Horea Popescu

Vezi și 
 Nicolae Bălcescu (dezambiguizare)